Day 1 – album di Robbie Nevil del 1991
 Day 1 – singolo di Leslie Grace del 2012
 Day 1 - evento di wrestling prodotto dalla WWE

Pagine correlate 
Day One